ГКУ СПО «Курганское училище олимпийского резерва» — училище (колледж) было образовано в 1991 году, учебное заведение подготавливает специалистов со средним профессиональным образованием для сферы физической культуры и спорта, а также для подготовки спортсменов-членов сборных команд Курганской области, УрФО, России.

Из достижений выпускников можно отметить то, что 145 выпускников выполнили норматив мастера спорта РФ, 6 спортсменов стали мастерами спорта международного класса, 3 спортсмена заслуженный мастера спорта. 35 спортсменов входили в состав сборной России по различным видам спорта. За последние 10 лет, с 2001-2010 на чемпионатах и первенствах России завоевано 29 золотых, 33 серебряных и 31 бронзовая медалей. 30 наград разного достоинства завоевали выпускники на международных соревнованиях.

Виды спорта 
В училище специализируется 18 видов спорта, вот некоторые из них:
 Единоборства: греко-римская борьба, самбо, дзюдо, бокс;
 Циклические виды: легкая атлетика, плавание, конькобежный спорт;
 Ациклические виды: тяжелая атлетика, легкая атлетика (прыжки, метание);
 Игровые: настольный теннис;
 Сложно-координационные виды: акробатика, художественная гимнастика.

Известные воспитанники 
 Альсим Черноскулов — самбо, Мастер спорта международного класса, чемпион мира (2009), двукратный победитель молодёжного первенства мира (2002, 2003), чемпион Европы (2008), вице-чемпион мира (2006, 2007), чемпион России (2006, 2007, 2009).
 Антон Киреев — конькобежный спорт. Победитель первенства России среди юношей (1994), серебряный призёр первенства России среди юношей по конькобежному спорту (1996), участник чемпионата Мира по конькобежному спорту (1996, Калгари);
 Денис Лавреньтев — самбо, МС России. I место на первенстве России по дзюдо среди юношей (2006), I место на первенстве России по самбо среди юношей (2006), I место на первенстве Азиатской части России по самбо (2006), 3 место на первенстве Азии по самбо (2006), I место на первенстве мира по самбо среди юношей (2006), победитель первенства Европы по самбо (2007, Латвия), победитель первенства Мира (2008, Ташкент), победитель этапа Кубка мира по дзюдо (2009, Англия). По итогам смотра-конкурса «Спортивная элита Зауралья» за 2009 год Денис Лаврентьев признан «Лучшим спортсменом Курганской области»;
 Дмитрий Лебедев — самбо, МСМК. Чемпион Европы (2004, 2008, 2009), чемпион России (2005);
 Илья Лебедев — самбо, МСМК. Победитель первенства мира среди молодёжи (2002), чемпион России среди студентов (2005). Призёр чемпионатов России (2004, 2006-2009);
 Ирина Мистюкевич — легкая атлетика, МСМК. Серебряный призёр первенства Европы среди юниоров (1995, эстафета 4×400 м), победитель первенства России среди молодёжи (1999, 800 м), обладатель Кубков Европы (2000, 2001, 800 м), бронзовый призёр чемпионатов России (2000, 2001, 800 м);
 Мария Менщикова — легкая атлетика, МС. Призёр первенства Европы (2002) Неоднократный призёр чемпионатов России;
 Наталья Немкина — легкая атлетика, МСМК. Победительница Чемпионата мира по горному бегу в командном зачете (2006, Турция), призёр Чемпионата Мира в Италии и Новой Зеландии (2004 – 2005), призёр первенств России среди юниорок (2006), победитель первенства России по горному бегу, победитель Чемпионата Мира по горному бегу;
 Ольга Пахомова — биатлон. Победитель первенства России по летнему биатлону (2005), победитель чемпионата Европы по летнему биатлону (2005, Чехия), бронзовый призёр чемпионата мира по летнему биатлону (2005, Финляндия);
 Сергей Кунтарев — греко-римская борьба, МСМК. Неоднократный победитель и призёр чемпионатов России, бронзовый призёр чемпионата Европы (2003, Югославия), победитель Кубка мира (2005, Иран).

КВН
У учебного заведения есть своя КВН-команда «ТОБОЛ», которая участвует в «Курганской Юниор-Лиги КВН».

Ссылки
 Сайт училища

Колледжи России
Средние специальные учебные заведения Кургана
Спортивные организации Кургана